Амосов може да се отнася за:

 Николай Амосов (1913 – 2002) – украински кардиохирург
 Сергей Амосов (1837 – 1886) – руски живописец, акварелист, передвижник

Руски фамилни имена